Namen (stad), een stad in België
Namen (provincie), een provincie in België
Arrondissement Namen, een arrondissement in België
Bisdom Namen, een bisdom in België
Graafschap Namen, een voormalig graafschap in België
Namen (Nederland), een verdwenen polderdorp in Zeeuws-Vlaanderen
Nieuw-Namen, een dorpskern van de Zeeuwse gemeente Hulst, die overgaat in het Vlaamse dorp Kieldrecht
Het meervoud van naam
Een achternaam: Van Namen